Ironton (Minnesota)
 Ironton (Missouri)
 Ironton (Ohio)
 Ironton (Wisconsin)